Rostraria är ett släkte av ringmaskar. Rostraria ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Rostraria